Кызылкия — название населённых пунктов в Казахстане:

 Кызылкия — село в Зайсанском районе Восточно-Казахстанской области.
 Кызылкия (до 1999 г. - Новостройка)— село в Казыгуртском районе Южно-Казахстанской области.